Натуральне число 96
 96 рік до нашої ери
 96 рік нашої ери
 111-96  — серія великопанельних житлових будинків